W15 peut faire référence à :
 Chute d'une falaise, d’après la classification internationale des maladies ;
 Laffly W15, une famille de véhicules militaires français ;
 Laffly W15 TCC, un véhicule militaire tout terrain français ;
 W15, la quinzième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres